Niessen oder Nießen ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno von Niessen (1902–1981), deutscher Musiker, Regisseur und Opernintendant
 Carien Niessen (* 1966), niederländische molekulare Zellbiologin
 Carl Niessen (1890–1969), deutscher Theaterwissenschaftler
 Charly Niessen (Carl Niessen; 1923–1990), österreichischer Komponist und Liedtexter
 Claudia Niessen (* 1979), belgische Politikerin
 Claudius Nießen (* 1980), deutscher Autor, Herausgeber und Kulturmanager
 Edith von Niessen (* 1892), eine deutsche Lehrerin, Sängerin und Schauspielerin; siehe: Edith Helou
 Gabriele Nießen (* 1964), deutsche Stadtplanerin und Politikerin
 Hans Niessen (* 1950), belgischer Politiker
 Hans-Lutz Niessen (1920–1982), niederländischer Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge

 Hildegard Nießen (* 1946), deutsche Politikerin (SPD)
 Johannes Niessen (1821–1910), deutscher Maler
 Johannes Nießen (Mediziner) (* 1957), deutscher Allgemeinmediziner
 Jörg Nießen (* 1975), deutscher Feuerwehrmann, Sanitäter und Autor
 Josef Niessen (1922–1994), deutscher Arrangeur und Komponist
 Joseph Nießen (1864–1942), deutscher Botaniker
 Karel Niessen (1895–1967), niederländischer Physiker
 Leonore Niessen-Deiters (1879–1939), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Paul von Nießen (1857–1937), deutscher Lehrer und Historiker
 Vincent Niessen (* 1997), deutscher Jazzmusiker
 Wolfgang von Niessen (* 1941), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Nissen, Familienname
 Niesen (Begriffsklärung)
 Nijssen
 Nyssen